Rimanella é um género de libelinha da família Amphipterygidae.

Este género contém as seguintes espécies:
 Rimanella arcana

Amphipterygidae